Колвин — фамилия. Известные носители:
 Колвин, Джеймс (1844—1919) — новозеландский политик.
 Колвин, Дуглас Гленн (1952—2002) — американский басист и автор песен, более известный как Ди Ди Рамон.
 Колвин, Мэри (1957—2012) — американская и британская журналистка.
 Колвин, Шон (род. 1956) — американская певица.